Куря́ны () — деревня в Белостокском повяте Подляского воеводства Польши. Входит в состав гмины Заблудув. По данным переписи 2011 года, в деревне проживало 542 человека.

География 
Деревня расположена на северо-востоке Польши, на расстоянии приблизительно 10 километров (по прямой) к юго-востоку от города Белостока, административного центра повята. Абсолютная высота — 153 метра над уровнем моря. Через Куряны проходит .

История 
В конце XVIII века Куряны входили в состав Гродненского повята Трокского воеводства Великого княжества Литовского.
Согласно переписи 1921 года, в деревне проживало 397 человек (188 мужчин и 209 женщин) в 68 домах. Большинство жителей были католиками (315 человек), остальные — православные. В период с 1975 по 1998 годы деревня являлась частью Белостокского воеводства.

Примечания 

Населённые пункты Белостокского повета